Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 1961 года  () прошёл в Версале с 2 по 10 сентября по круговой системе. В нём приняли участие 13 спортсменов.

 — Мишель Изар

 — Анри Байоль

 — Ли-Чоан Кинг

Результаты

Примечания

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 1961 году
1961 год в шашках
Версаль
Сентябрь 1961 года